

Акозек — станційне селище, Аксуський район, Жетисуська область
 Акозек — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область